Jenni, magyar keresztnév
 Jenni, főleg Svájcban elterjedt családnév